Ad Verstijnen (1946), Nederlandse kunstenaar
 Madelon Verstijnen (1916-2017), Nederlandse verzetstrijdster